Roberto Maytín e Fernando Romboli hanno conquistato l'ultima edizione del torneo nel 2014, ma hanno scelto di partecipare a questa edizione.

In finale Orlando Luz / Rafael Matos hanno sconfitto Sekou Bangoura / Donald Young con il punteggio di 7-6(2), 6-2.

Teste di serie 

  Orlando Luz /  Rafael Matos (campione)
  Treat Huey /  Sem Verbeek (quarti di finale)

  Matthew Ebden /  Dennis Novikov (quarti di finale) 
  Evan King /  Hunter Reese (primo turno)

Wildcard 

  Sekou Bangoura /  Donald Young (finale)
  Roberto Cid Subervi /  Michael Geerts (primo turno)

 Martin Damm /  Toby Kodat (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tallahassee Tennis Challenger 2021